Иван Севастьянов:
 Севастьянов, Иван Александрович (1900—1974) — советский военный деятель.
 Севастьянов, Иван Васильевич (1920—2004) — советский и российский художник.
 Севастьянов, Иван Иванович (1913—1951) — полный кавалер ордена Славы.
 Севастьянов, Иван Михайлович (1777—1850) — русский купец, предприниматель.
 Севастьянов, Иван Павлович (1918—1996) — советский государственный и политический деятель.